Ранчо Миранда има више значења:

 Ранчо Миранда (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Миранда, Алтамира (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику